

Cinema 
The Next Generation – cortometraggio del 1913 diretto da L. Rogers Lytton
The Next Generation – cortometraggio del 2010 diretto da Nicholas Larkins

Televisione 
The Next Generation – episodio del 2007 della serie televisiva Driving Force
The Next generation – serie televisiva del 1987, seconda serie live-action del franchise Star Trek